Сан-Мигель () — округ в штате Нью-Мексико, США. Административный центр округа — Лас-Вегас. По данным переписи за 2010 год число жителей округа составляло  человека.

География 
По данным Бюро переписи населения США округ имеет общую площадь в  квадратных километров, из которых  км² занимает земля и 51,38 км² — вода. Площадь водных ресурсов округа составляет 0,42 % от всей его площади.

Округ Сан-Мигель расположен на высоте 1722 метров над уровнем моря. На северо-западной части округа находится часть гряды Сангр-де-Кристо с Хермит-Пиком (3128 метров) и Элк-Маунтин (3554 метров).

История 
В 1541 году экспедиция Франциско Васкеса де Коронадо прошла через окрестности округа. В 1620 году в пуэбло была направлена францисканская миссия, которая присоединилась к восстанию 1680 года против испанского правления. Округ Сан-Мигель был создан Мексикой в 1844 году; затем он стал частью Соединенных Штатов в 1852 году.

В 1893 году был основан университет Нью-Мексико-Хайлэндс. Госпиталь и университет являются основными работодателями в округе.

Население 

Согласно данным 2010 года в округе Сан-Мигель 1 город, 2 деревни, 12 статистически обособленных местностей. В 2010 году на территории округа проживало  человека (из них 49,9 % мужчин и 50,1 % женщин), насчитывалось  домашних хозяйств и 7275 семей. Расовый состав: белые — 66,6 %, афроамериканцы — 1,4 %, коренные американцы — 1,7 % и представители двух и более рас — 3,9 %. 76,8 % населения были латиноамериканцами.

Население округа по возрастному диапазону по данным переписи 2010 года распределилось следующим образом: 22,0 % — жители младше 18 лет, 5,6 % — между 18 и 21 годами, 57,2 % — от 21 до 65 лет и 15,2 % — в возрасте 65 лет и старше. Средний возраст населения — 40,7 лет. На каждые 100 женщин в Сан-Мигель приходилось 99,5 мужчин, при этом на 100 совершеннолетних женщин приходилось уже 98,6 мужчины сопоставимого возраста.

Из  домашних хозяйств 60,7 % представляли собой семьи: 38,6 % совместно проживающих супружеских пар (12,5 % с детьми младше 18 лет); 14,9 % — женщины, проживающие без мужей и 7,2 % — мужчины, проживающие без жён. 39,3 % не имели семьи. В среднем домашнее хозяйство ведут 2,34 человека, а средний размер семьи — 2,95 человека. В одиночестве проживали 32,5 % населения, 11,1 % составляли одинокие пожилые люди (старше 65 лет).

Экономика 
В 2015 году из  трудоспособных жителей старше 16 лет имели работу  человек. В 2014 году медианный доход на семью оценивался в  $, на домашнее хозяйство — в  $. Доход на душу населения —  $. 21,4 % от всего числа семей в Сан-Мигель и 30,1 % от всей численности населения находилось на момент переписи за чертой бедности.

Примечания 

Округа Нью-Мексико